Ausztria
Rohrbach (Dornbirn) 

 Németország
Rohrbach, település Bajorországban
Rohrbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Birkenfeld járásában
Rohrbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Rhein-Hunsrück járásában
Rohrbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Südliche Weinstraße járásában
Rohrbach, település Türingiában, Saalfeld-Rudolstadt járásban
Rohrbach, település Türingiában, a Weimari járásban

 Svájc
Rohrbach, község Bern kantonban